Zheng är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 鄭, förenklat 郑, pinyin Zhèng. Utanför Folkrepubliken Kina och i äldre text kan namnet transkriberas som Cheng, som också används för ett namn som skrivs traditionellt 程, förenklat 程, pinyin Chéng. Namnet Cheng behandlas därför i en egen artikel. Zheng är det vanligare av de båda namnen, som har olika uttal på kinesiska. 

Den 31 december 2014 var 304 personer med efternamnet Zheng och 299 personer med efternamnet Cheng bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Zheng
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Zheng He (1371–1435), sjöfarare och hoveunuck
 Zheng Jing (1643–1682), pirat, krigsherre, regent av kungadömet Tungning 
 Zheng Keshuang (1669–1707), regent av kungadömet Tungning
 Zheng Lihui (född 1978), gymnast
 Zheng Xiaoyu (1944–2007), kommunistisk politiker
 Zheng Zhi (född 1980), fotbollsspelare

Kvinnor
 Zheng Dongmei (född 1967), basketspelare
 Zheng Haixia (född 1967), basketspelare
 Zheng Jie (född 1983), tennisspelare

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina